

Aziende
Carrozzeria Garavini – carrozzeria italiana fondata nel 1908

Persone
Eusebio Garavini (1878-1947) – imprenditore e carrozziere italiano, fondatore della Carrozzeria Garavini
Fausta Garavini (1938) – scrittrice, traduttrice e accademica italiana
Giuliano Garavini (1976) – storico italiano
Laura Garavini (1966) – politica italiana
Sergio Garavini (1926-2001) – sindacalista, scrittore e politico italiano
Settimio Garavini (1914-1944) – partigiano italiano